Van Beveren kan verwijzen naar:

Personen
 Charles van Beveren, een Belgisch kunstschilder
 Cornelis van Beveren, een Nederlands ridder
 Filips van Bourgondië-Beveren, de heer van Beveren
 Jan van Beveren, een Nederlands voetballer
 Kees van Beveren, een Nederlands politicus
 Mattheus van Beveren, een Nederlands beeldhouwer
 Wil van Beveren (junior), een Nederlands voetballer
 Wil van Beveren (senior), een Nederlands atleet en sportjournalist

Andere
 (Blauw) Van Beveren, een zeldzaam Vlaams konijnenras
 Gerda van Beveren, pseudoniem van Mea Verwey
 Van Beveren (geslacht), een Nederlands geslacht